12-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 5 сентября по 3 октября 1940 года в Москве. Партии проходили в Большом зале Московской консерватории. Первые шесть участников (Лилиенталь, Бондаревский, Ботвинник, Болеславский, Смыслов, Керес) получили право участвовать в матч-турнире за звание абсолютного чемпиона СССР.

Турнирная таблица

Ссылки 
12th USSR Championship, Moscow 1940
Энциклопедия. 1940 год. 12-й чемпионат СССР на ChessPro.ru

Чемпионаты СССР по шахматам
1940 год в шахматах
1940 год в Москве
Шахматные турниры в Москве
Сентябрь 1940 года
Октябрь 1940 года